Писемність балті — писемність мови балті. Ця мова використовує для свого запису арабське і тибетське письмо, а також деванагарі. Раніше балті записувалась двома іншими писемностями.

Арабське письмоhttp://www.unicode.org/L2/L2005/05244-n2985-balti.pdfPeter Charles Backstrom. «A phonological reconstruction of Proto-Western Tibetan». Ст. 74—75. https://web.archive.org/web/20161202000057/https://www.sil.org/system/files/reapdata/57/84/62/57846217096359866632822114198813521778/34641.pdf 
Арабська абетка почала використовуватись для мови балті у 17 столітті, коли в Балтистані (Пакистан) поширився іслам. Раніше ця мова використовувала тибетське письмо. Основою арабського алфавіту для балті є алфавіт урду, куди були додані букви для деяких приголосних. Записується абетка почерком насталік.

Тибетське письмо 
Тибетське письмо почало використовуватися для мови балті у 8 столітті. Було витіснене арабським у 17 столітті, але зараз починає знову входити у вжиток. Для передачі деяких приголосних додано нові знаки.

Знаки для приголосних

Знаки для голосних

 Незалежний знак  для голосного [a] є носієм для всіх інших залежних знаків для голосних.

Деванагарі 
У 1970-х роках для мови балті Центральний інститут мов Індії розробив версію письма деванагарі.

Балті А 
Письмо балті А (це умовна юнікодівська назва) — абугіда, пишеться справа наліво. Про це письмо відомо дуже мало. Вважається, що воно було створене приблизно в 1400-х роках.

Балті Б 
Письмо балті Б (умовна юнікодівська назва) — абугіда. Ним написаний рукопис «Розповідь про створення Шігару», автором якого є Вазір Ахмад. Це письмо було створене дідом Вазіра, якого звали Фархат.

Примітки

Джерела 
 Заявка на внесення чотирьох знаків тибетського письма для мови балті в Юнікод. 
 Заявка на внесення письма балті Б в Юнікод. 

Писемності Азії
Писемності Південної Азії
Мови Пакистану
Гілгіт-Балтистан